Peirson ist der Familienname von:

 Abel Lawrence Peirson (1794–1853), US-amerikanischer Chirurg
 Johnny Peirson (1925–2021), kanadischer Eishockeyspieler